The Ultimate Fighter 6: Team Hughes vs. Team Serra é a sexta temporada do reality show de MMA da série The Ultimate Fighter. Estreou em 19 de setembro de 2007 na Spike TV, logo depois do UFC Fight Night 11. Esta temporada apresentava apenas lutadores na categoria dos Pesos Meio Médios. As equipes eram treinadas pelo ex-campeão de Pesos Meio Médios Matt Serra e pelo ex-campeão da mesma categoria Matt Hughes. No final da temporada, os treinadores estavam marcados para lutarem entre si. Entrementes, devido a uma lesão sofrida por Serra, Hughes acabou por enfrentar o lutador Georges St. Pierre, sendo derrotado por esse último com uma finalização no segundo round.

Ambos os treinadores participaram do programa pela segunda vez. Hughes foi técnico no The Ultimate Fighter 2 e serra venceu na categoria dos Pesos Meio Médios no The Ultimate Fighter 4.

Ao contrário das temporadas anteriores, o vencedor de uma partida não determinava qual a equipe escolheria o próximo jogo.

Elenco

Treinadores
 Equipe Serra
Matt Serra, treinador principal
Ray Longo, treinador de kickboxing
Pete Sell, treinador de BJJ

 Equipe Hughes
Matt Hughes, treinador principal
Robbie Lawler, treinador de Boxing
Matt Pena
Marc Fiore

Lutadores
 Equipe Hughes
Dan Barrera, Blake Bowman, Mac Danzig, Paul Georgieff, Billy Miles, Dorian Price, Jared Rollins e Tommy Speer

 Equipe Serra
Matt Arroyo, Richie Hightower, John Kolosci, Troy Mandaloniz, Roman Mitichyan (substituído por Jon Koppenhaver após uma lesão), Ben Saunders, Joe Scarola, e George Sotiropoulos

Outros
Apresentador: Dana White
Narrador: Mike Rowe

Finale

Luta na categoria Pesos Meio Médios:  Mac Danzig vs.  Tommy Speer
Danzig vence por finalização via (mata leão) aos 2:01 do primeiro round.

Chaves do torneio

  Arroyo foi substituído por Kolosci devido a lesão na costela.

Ligações externas
The Ultimate Fighter website
Official UFC website

2007 na televisão
Reality shows dos Estados Unidos
Episódios do TUF